Der Vertrag von Moskau bezieht sich auf:
 Vertrag von Moskau von 1921 zwischen der Türkei und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (russisch-türkischer Freundschaftsvertrag)
 Handelsvertrag von 1925 zwischen der Sowjetunion und Deutschland
 Frieden von Moskau von 1940 zwischen der Sowjetunion und Finnland
 Moskauer Vertrag von 1970 zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland
 Strategic Offensive Reductions Treaty (The Moscow Treaty) von 2002 zwischen Russland und den Vereinigten Staaten